GKM Grudziądz (1979) – nieistniejący polski klub żużlowy
 GKM Grudziądz (2002) – polski klub żużlowy